Чели Лима, собственно Graciella Margarita Lima Alvarez (, , ) — кубинская писательница, драматург, сценарист, автор книг для детей.

Биография 
Закончила Гаванский университет. С 1978 года работала в Кубинском киноинституте, сотрудничала с радио. В 1980 году познакомилась с писателем Альберто Серретом, позже вышла за него замуж; до 2000, когда Серрет умер, супруги часто выступали в соавторстве, особенно — как драматурги и сценаристы.

Дебютировала книгой стихов Наше время (1981, премия Гаванского университета). В 1982 выпустила книгу новелл Монолог с дождем (премия Союза писателей и художников Кубы). В 1986 начала писать для телевидения, выступала как либреттист (первая кубинская рок-опера Violente, 1987).

В 1991 году вместе с мужем переехала в Эквадор и больше не возвращалась на родину. Читала лекции, публиковалась в периодике, писала для радио и телевидения. В 1998 году ей была присуждена международная премия Хуана Рульфо по детской литературе за новеллу Поросёнок, любивший балет. После смерти мужа жила в Буэнос-Айресе (2003—2006), в конце 2006 переехала в США. С 2008 года проживает в Майами, преподает литературное мастерство и сценарное искусство.

Книги

Стихи 
 1981: Наше время/ Tiempo Nuestro (Universidad de La Habana).
 1989: Terriblemente iluminados (UNION, Colección Contemporáneos, La Habana).
 1992: Rock sucio (UNION, La Habana).
 2004: Зона молчания/ Zona de silencio (Sur Editores, Quito).
 2011: Все, что не выскажешь/ Todo aquello que no se dice (Letras Cubanas, La Habana).
 2013: Речь влюбленной/ Discurso de la amante (Imagine Clouds Editions, USA).

Проза 
 1982: Монолог с дождём / Monólogo con lluvia, новеллы (UNION, La Habana).
 1983: Открытое пространство / Espacio abierto, научно-фантастические рассказы, в соавторстве с А. Серретом (UNION, Colección Radar, La Habana).
 1990: Убийцы предпочитают блондинок / Los asesinos las prefieren rubias, детективные новеллы, в соавторстве с А. Серретом (Editorial Letras Cubanas, La Habana).
 1990: La desnudez y el alba, две повести, в соавторстве с А. Серретом (Editorial Letras Cubanas, La Habana).
 1991: Ведьмы / Brujas, роман (Letras Cubanas, La Habana).
 1993: Сыны Адама / Los hijos de Adán, новеллы (Letras Cubanas, La Habana).
 1994: Triángulos mágicos, роман (Editorial Planeta, México).
 1994: Confesiones nocturnas, роман (Editorial Planeta, México).
 2010: Остров после потопа / Isla después del diluvio, роман (Ediciones Malecón, USA).
 2010: Lucrecia quiere decir perfidia, роман (Ediciones Malecón, USA).

Ссылки 
 Блог писательницы  
 Поэзия on line 
 На сайте IMDB.

Выпускники Гаванского университета
Поэтессы Кубы
Писатели Кубы
Драматурги Кубы
Сценаристы Кубы
Авторы детективной прозы
Писатели-фантасты Кубы
Детские писатели Кубы
Литераторы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США с Кубы